Osoby o nazwisku Włodarkiewicz:
 Andrzej Włodarkiewicz – polski pilot wojskowy
 Jan Włodarkiewicz – polski oficer
 Wojciech Włodarkiewicz – polski historyk